Wees (kind)
Wees (Duitsland), plaats en gemeente in Sleeswijk-Holstein

Medisch 
Weesgeneesmiddel